

Događaji 
 na egipatsko prijestolje sjela Hatšepsut, najpoznatika egipatska kraljica (vladala od 1498. pr. Kr. do 1483. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti